Blumofe ist der Name von:
Robert D. Blumofe, US-amerikanischer Informatiker
Robert F. Blumofe (1909–2003), US-amerikanischer Filmproduzent